De fazantachtigen (Phasianidae) is een familie kleurrijke vogels. Tot deze familie behoren behalve de fazanten onder andere ook de kalkoen, kwartels, patrijzen, de pauw en de kip. 

Een grote groep kwartels en hoenders uit Noord- en Zuid-Amerika die sterk op de fazantachtigen lijken, behoren niet tot deze familie, maar vormen een eigen familie: de Odontophoridae.

Verspreiding en leefgebied 
Het zijn bijna allemaal vogels van Eurazië en Australazië. Een paar geslachten komen uitsluitend voor in Noord- en Midden-Amerika zoals Meleagris (kalkoenen),  Bonasa (kraaghoen), Centrocercus (waaierhoenders),  Dendragapus (grauw- en blauw sneeuwhoen) en Tympanuchus (prairiehoenders) of zowel Noord-Amerika als Noord-Azië (Lagopus en Falcipennis).

Taxonomie 
De familie fazantachtigen wordt soms onderverdeeld in onderfamilies zoals kalkoenen, patrijzen, kwartels, frankolijnen, pauwen en fazanten, maar over deze onderverdelingen bestaat geen consensus.

De familie telt 54 geslachten volgens de IOC World Bird List:

Cladogram
Het volgende cladogram is gebaseerd op een onderzoek uit 2021.